Нажмудин Билялович Абубекиров (27 июля 1928 года с. Карагач Прохладненский район КБАССР — 3 января 1984 года) — организатор сельскохозяйственного производства, Герой Социалистического Труда (1972).

Биография 
Родился 27 июля 1928 года в селе Карагач Кабардино-Балкарской автономной области Северо-Кавказского края (ныне — Прохладненского района Кабардино-Балкарской Республики), в кабардинской семье. Рано потерял мать, воспитанием занималась бабушка. В 1943 году, в возрасте пятнадцати лет, во время Великой Отечественной войны, стал работать учётчиком местного колхоза. С 1945 по 1947 годы трудился в должности счетовода на Алтудской машинно-тракторной станции. Завершив обучение в Терском сельскохозяйственном техникуме, с 1950 года, стал работать на Кабардино-Балкарской государственной селекционной станции.

Выпускник агрономического факультета Северо-Осетинского сельскохозяйственного института 1957 года. В период с 1957—1959 года являлся агрономом, агротехником и главным агрономом Баксанской машинно-тракторной станции.

В 1959 году был назначен председателем колхоза имени Чапаева (село Карагач) Прохладненского района, главной сельхозкультурой предприятия была кукуруза. В 1964 года стал заслуженным кукурузоводом Кабардино-Балкарской Автономной Советской Социалистической Республики. Колхоз имени Чапаева был крупнейшим в Кабардино-Балкарии производителем зерна, и по итогам работы в 7-й семилетке (1959—1965) стал передовым предприятием.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 15 декабря 1972 года за большие успехи, достигнутые в увеличении производства и продажи государству зерна, других продуктов земледелия, и проявленную трудовую доблесть на уборке урожая Абубекирову Нажмудину Биляловичу присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот».

В последующие годы руководимый им колхоз продолжал удерживать первенство по урожаям кукурузы. В 1976 году предприятие продало государству 93,7 тысячи центнеров зерна при плане 88 тысяч центнеров. На заслуженный отдых вышел в 1981 году.

Избирался депутатом и членом Президиума Верховного Совета Кабардино-Балкарской АССР 6—9-го созывов (1963—1975), являлся депутатом Прохладненского районного Совета депутатов трудящихся.

Проживал в родном селе Карагач. Умер 3 января 1984 года.

Сочинения 
 100 центнеров зерна кукурузы с гектара: Из опыта колхоза им. Чапаева КБ АССР. — : Россельхозиздат, 1978.

Награды 
 Герой Социалистического Труда (15.12.1972)
 два ордена Ленина (23.06.1966, 15.12.1972)
 Орден Трудового Красного Знамени (08.04. 1971)
 другие медали.
 Заслуженный кукурузовод КБАССР (1964).
 Заслуженный агроном КБАССР.

Память 
Именем Абубекирова названа центральная улица в его родном селе Карагач.

Семья 
Жена — Татьяна. Трое детей — Мадина, Марина и Руслан.

Примечания

Ссылки 
 

Выпускники Горского аграрного университета
Председатели колхозов
Агрономы по алфавиту
Агрономы СССР
Члены Президиума Верховного Совета Кабардино-Балкарской АССР
Депутаты районных советов РСФСР